Grad Komenda je lahko:

 Grad Komenda, Komenda
 Grad Komenda, Polzela